(2008)
 (2015)